Abüdosz, ókori egyiptomi város
Abüdosz, ókori müsziai város

Lásd még
Abydos, fiktív bolygó a Csillagkapu című filmben